Stanisław Jan Okoniewski (1832–1865), lekarz, powstaniec styczniowy
 Stanisław Wojciech Okoniewski (1870–1944), biskup chełmiński
 Stanisław Roch Okoniewski (1886–1966), prezes Najwyższej Izby Kontroli na Uchodźstwie